Evarts ist der Name folgender Personen:

 Milo Burnell Evarts (1913–1942), US-amerikanischer Soldat
 William M. Evarts (1818–1901), US-Außenminister, US-Justizminister und US-Senator

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Evarts (Illinois)
 Evarts (Kentucky)

Sonstiges:
 Evarts Creek, Fließgewässer im Douglas County, Oregon
 Evarts Island, Insel im Buffalo County, Nebraska